Скидмор има више значења:
 Скидмор (Тексас)
 Скидмор (Мисури)